Галиси́йский язык (Galego) — язык романской группы, относится к иберо-романской подгруппе романских языков. Язык Галисии согласно пункту 2 статьи 3 Испанской конституции 1978 года и статьи 5 Статута об автономии Галисии наряду с испанским является официальным. На галисийском языке говорит коренное население исторической области Галисия на северо-западе Пиренейского полуострова.
По приблизительным оценкам общее число говорящих на галисийском языке во 2-й половине XX века составляло около 4 миллионов человек: 2 миллиона 700 тысяч в Галисии, 1 миллион — в странах Нового Света, около 250 тысяч — в Испании вне Галисии. В историческом плане диалекты галисийского языка более архаичны, более близки к общероманскому языку Галлеции (), и большей частью являются автохтонным развитием народной латыни на её территории, в то время как диалекты португальского языка являются производными от них и не автохтонными, а привнесёнными на территорию современной Португалии в процессе Реконкисты.

Современное положение

Пользование галисийским языком

Диалекты 

В галисийском языке выделяют три группы диалектов, каждая из которых имеет свои особенности. Западный диалект распространён в районе Риас-Бахас (, ), вплоть до Сантьяго-де-Компостела. Центральный диалект занимает бо́льшую часть территории Галисии, а восточный диалект распространён на крайнем востоке Галисии и в приграничных зонах Леона и Саморы. Основными отличиями этих диалектов являются gheada и seseo.

Данная классификация не является единственной. Согласно Б. П. Нарумову, Р. Карбальо Калеро разделяет четыре диалекта:
 Юго-западный диалект — характерны фонетические отличия seseo и gheada, предорсальная артикуляция s, сохранение -n < : irmán «брат», «сестра», образование формы множественного числа имён на -l по модели animal — animás «животн|| ое, -ые».
 Северо-западный диалект характеризуется seseo только в конечной позиции — lus вместо luz «свет», gheada; апико-альвеолярная артикуляция s, отпадение -n в именах irmá, irmás «брат, -ья», «сестр|| а, -ы», образование множественного числа имён на -l, как в юго-западном диалекте.
 Центральный диалект характеризуется отсутствием seseo и gheada, апико-альвеолярной артикуляцией s, переходом  и : irmao «брат», irmá «сестра», образованием множественного числа имён на -l, как в западных диалектах.
 Восточный диалект характеризуется теми же чертами, что и центральный диалект, но образование множественного числа имён на -l, -n происходит по модели animal — animáis «животн|| ое, -ые», can — cais «собак|| а, -и».

Географическое распространение 
На галисийском говорят свыше 3 млн человек в Галисии и галисийских общинах в остальной Испании (Мадрид, Барселона), в Америке (в первую очередь, в Буэнос-Айресе, Каракасе, Монтевидео, Гаване и Мехико) и в Европе. Помимо Галисии на галисийском также говорят на западе Эль Бьерсо (Леон) и в деревне Санабрия (Самора), согласно договору между Управлением образования правительства Галисии и Управлением образования Кастилии и Леона, в этих местах ведётся преподавание галисийского языка.

В трёх муниципиях Касереса в долине Халама (Вальверде дель Фресно, Эльхас и Сан-Мартин-де-Тревехо) говорят на фале (), языке по поводу которого среди учёных нет согласия в том, является ли он самостоятельным языком, наряду с галисийским и португальским, или же древнепортугальским с леонским и испанским суперстратом.

Некоторые лингвисты придерживаются мнения, что язык эонавьего, или галисийско-астурийский, на котором говорят в приграничных деревнях Астурии, относящихся к комарке Эо-Навия (), также является галисийским.

История

Возникновение галисийского языка 
 

Галисийский язык развился из народной латыни. Изменение латыни в галисийском языке шло медленно и поэтому сложно сказать, когда именно латынь перестала быть латынью и стала галисийским языком. Некоторые галисийские учёные считают, что уже в VIII веке были ощутимые изменения между официальным церковным языком (церковная латынь) и языком населения Галисии.

Ленинградский филолог Б. П. Нарумов по этому поводу писал: «Формирование отличительных черт галаико-романской речи относят обычно к VI—VIII вв. [Veiga Arias 1980, 23; 1980, 295, 298; Rogríguez 1976b], хотя некоторые исследователи датируют этот процесс несколькими веками позже [Piñeiro López 1968, 47]». Согласно Р. Карбальо Калеро и А. Отеро, галаико-романский протоязык был «предком» галисийского, португальского, леонского и кастильского языков, что составляет предмет национальной гордости галисийцев. Поэтому Галисию (точнее Галлецию вместе с Астурией и Леоном) называют «питомником романских наречий» (o viveiro dos romances).

Языковая дифференциация на территории древней Галлеции началась после обособления Португальского графства в конце XI — начале XII веков. Раздельное развитие галисийских и португальских диалектов происходило из-за особенностей политических процессов в условиях Реконкисты, ставших причиной формирования двух самостоятельных языков. Волна Реконкисты продвигалась с севера на юг, поэтому с исторической точки зрения португальский язык следует считать производным от галисийского.

XII—XV века 
С конца XII — начала XIII века галисийский язык, условно называемый в настоящее время галисийско-португальским языком, становится литературным языком Иберийского полуострова, а наиболее древние сохранившиеся деловые документы датируются началом XIII века.
При правлении кастильского короля Фернандо III Святого «кортесы собирались отдельно в Кастилии и Галисии; языком последних был галисийский».

Галисийские авторы пользовались славой лучших сочинителей песен, из уст трубадуров звучали кантиги на галисийском языке при дворах многих пиренейских королевств. Также за пределами Галисии — в Кастилии, Леоне, Арагоне и особенно в Португалии — трубадуры и жонглёры сочиняли песни на галисийско-португальском языке. Созданная предположительно в 1196 году Жуаном Соаресом де Пайва () кантига Ora faz ost’o senhor de Navarra является самым древним из известных литературных текстов на галисийско-португальском языке.

В XIV веке галисийско-португальский язык разделился на самостоятельные галисийский и португальский языки, когда Галисия окончательно закрепляется за Кастильской короной.

Тёмные века 
 
Хотя в течение XVI—XVIII веков галисийский оставался самым распространённым языком в Галисии, практически нет литературных произведений, созданных на галисийском в этот период. В Галисии эта эпоха названа «Тёмными веками» ().

Литературное возрождение: Росалия, Куррос и Пондал 
1863 год отмечается как начало так называемого Решурдименто () — языкового и литературного возрождения галисийского языка. В том году были опубликованы Cantares gallegos («Галисийские песни») Росалии де Кастро. Сборники этой поэтессы вместе с поэтическими антологиями Мануэла Курроса Энрикеса Aires da miña terra («Воздух моего края» или «Ветра моей земли», 1880) и Эдуардо Пондала Queixumes dos pinos («Шум сосен», 1886) представляют собой высшие достижения периода возрождения галисийского языка и галисийской литературы 2-й половины XIX века. Центральной фигурой предшествующего этапа — предвозрождения (Prerrexurdimento) — признан Шоан Мануэл Пинтос.

Запрет при Франко и легализация 
С приходом к власти диктатора Франсиско Франко, галисийца по рождению, официальное использование галисийского языка было запрещено. Причиной этого запрета было стремление Франко централизовать Испанию и поставить барьер локальному национализму, в особенности, в Галисии, Басконии и Каталонии. Запрет использования региональных языков и подавление культурных особенностей казался режиму Франко подходящим средством для этого.

Лишь в последние годы правления Франко и, в особенности, после его смерти в 1975 году, начался процесс возрождения галисийского языка. Вместе с возрождением языка начался непрекращающийся спор приверженцев разных точек зрения на основы нормативизации галисийского языка.

С 1975: споры вокруг нормы 
На одной стороне находятся так называемые реинтеграционисты, выступающие за вхождение галисийского в единое языковое пространство с португальским. На другой — автономисты, чьей целью является позиционирование галисийского языка как самостоятельного романского языка наряду с испанским и португальским. Помимо этих основных групп существуют различные другие течения, в основном, внутри реинтеграционистов. Отсутствие единства в вопросе нормативизации галисийского языка привело к различным спорам об орфографии, морфологии и лексикологии, а также к различным оценкам прошлого и настоящего галисийского языка.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
В галисийском языке в ударной позиции 7 гласных звуков (в отличие от португальского, чья система гласных включает 12 фонем, и испанского с 5 гласными фонемами): /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/. Разница между /e/ и /ɛ/, и между /ɔ/ и /o/ в степени открытости: /ɛ/ и /ɔ/ более открытые, чем /e/ и /o/. Система гласных галисийского языка совпадает с системой гласных народной латыни.

В безударной позиции число гласных сокращается до 5, поскольку исчезают различия между /e/ и /ɛ/, и между /ɔ/ и /o/.

В отличие от португальского языка, назализация не является отличительной чертой галисийского, хотя она присутствует в звонком велярном носовом согласном , который встречается как в середине слова ( «усталость»), так и в конце ( «сердце»,  «грузовик»).

В галисийском языке 16 дифтонгов:
 8 нисходящих (первый гласный имеет большую открытость, чем второй),
 8 восходящих (открытость второго гласного больше, чем первого).

Нисходящие дифтонги:

 /ai/ ( «трудовые»)
 /au/ ( «причина»)
 /ei/ ( «министр»)
 /eu/ ( «он защитил»)
 /iu/ ( «жил»)
 /oi/ ( «слушать»)
 /ou/ ( Оренсе)
 /ui/ ( «я могу»)

Восходящие дифтонги:

 /ia/ ( «раньше, прежде»)
 /ie/ ( «наука»)
 /io/ ( «кладбище»)
 /iu/ ( «триумф»)
 /ua/ ( «язык»)
 /ue/ ( «частый»)
 /ui/ ( «лингвист»)
 /uo/ ( «остаток»)

Согласные 
 
Система согласных галисийского очень похожа на систему согласных испанского языка (в испанском нет только /ʃ/), и включает в себя 17 фонем: /b/, /k/, /d/, /θ/, /f/, /r/, /g/, /l/, /ʎ/, /m/, /n/, /ɲ/, /p/, /s/, /t/, /ʃ/, /tʃ/. Отсутствуют имеющиеся в португальском звонкие фонемы /v/ и /z/, то есть s в интервокальной позиции не становится звонкой. Как и в испанском наличествует отсутствующая в португальском фонема /tʃ/, которая графически передаётся сочетанием ch: гал. chamar [tʃamar] — порт. chamar [ʃɐmar]. В некоторых диалектах на западе Галисии /θ/ заменяется на /s/ (сесео seseo); на месте аллофонов  или  произносится звук , похожий на кастильский , но не идентичный ему (/g/ > /h/: кот gato [gato] > [ɣato] > [hato] — хеада gheada). /ʎ/ переходит в /ɟ/: Carballo Карбальо (йеисмо yeísmo).

Орфография 
Алфавит галисийского построен на основе латинского. В алфавите 23 буквы: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z. Также используется ü (  вместо linguista ) и k, j, w, y в заимствованных словах. В галисийском есть несколько диграфов: ch, rr, gu, ll, nh, gh (используется для передачи диалектного произношения g  как ).

¹зависит от диалекта

Пример текста на трёх иберо-романских языках (кроме каталанского) 
Текст молитвы «Отче наш»:

 Различия в орфографии и транскрипции на русском языке

Примечания

Литература

Ссылки 

 Автоматический переводчик испанский <-> галисийский
 Сайт галисийской королевской академии 
 Галисийский морфосинтаксис
 Ethnologue
 Словари галисийского языка
 Законодательство касающееся галисийского языка
 Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo
 OrtoGal — Орфографический корректор галисийского языка
 Instituto da Lingua Galega
 Информация по галисийским диалектам
 English-Galician CLUVI Online Dictionary
 Biblioteca Virtual Galega
 Normenstreit in Galicien — Versuch einer Erklärung
 www.galicistik.de

 
Языки Испании